Tyzack ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Tyzack (1931–2011), britische Schauspielerin
 Michael Tyzack (1933–2007), britischer Maler, Grafiker und Jazz-Trompeter